Mužská dvouhra Qatar ExxonMobil Open 2020 probíhala v první polovině ledna 2020. Do singlové soutěže dauhaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl španělský tenista Roberto Bautista Agut, který zvolil start na paralelně hraném úvodním ročníku ATP Cupu.

Vítězem se stal druhý nasazený Rus Andrej Rubljov, jenž ve finále zdolal 20letého francouzského kvalifikanta Corentina Mouteta po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour v patém kariérním finále. 22letý Rubljov odešel již jako poražený finalista z dauhaského turnaje v roce 2018. Bodový zisk jej poprvé posunul do elitní světové dvacítky na 19. místo. Moutet se probojoval do svého debutového finále na túře ATP přes tři bývalé členy první světové desítky Raonice, Verdaska a turnajovou jedničku Wawrinku. Po skončení figuroval poprvé v kariéře na 70. příčce světové klasifikace.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2020
ATP Tour 2020